Сосновый бор – парк культуры и отдыха в Калининском районе Новосибирска. Основан в 1976 году. Территория парка – 96 га.

Местоположение 
Парк расположен на территории лесного массива естественного происхождения. С юго-востока к парку примыкают корпуса городской клинической больницы № 25 и группа детских садов, расположенных между парком и улицей Александра Невского; с юго-запада – улица Бардина; северо-западную границу парка формируют складские помещения по улице Окружной, а также административные и жилые здания улицы Объединения; северо-восточная сторона прилегает к улице Учительской.

Инфраструктура и услуги 

В парке установлены различные аттракционы, имеются конный клуб, лыжная база, каток, сцена, кафе. Кроме того, в черте парковой зоны расположены спорткомплексы «Север» и «Электрон», профилакторий «Сосновый бор» и одноимённая гостиница. В 2014 году была открыта специальная площадка для комфортного проведения досуга детей с ограниченными возможностями. В 2016 году начал частично функционировать велосипедный парк «Велоточка», предназначенный для катания на горных велосипедах по специальной фанерной трассе. Летом предоставляется прокат велосипедов, веломобилей, квадроциклов, электрических машинок, роликов, зимой – прокат коньков и лыж.

Мероприятия 
На территории парка проводятся различные фестивали, концерты, детские игровые программы, народные гулянья, танцевальные вечера для пожилых людей и спортивные мероприятия. В честь некоторых знаменательных праздников проводится фестиваль творческих коллективов «Лесная лира». Ежегодно (при содействии Новосибирской областной библиотеки) устраивается литературный праздник «Цветаевский костер». С 2013 года проходят спортивные соревнования по борьбе «Толчун».

Транспортная доступность 
На примыкающей к парковой территории улице Учительской расположены трамвайные пути, на которых (в непосредственной близости от парка) находятся две остановки трамвая – «Новая Заря» и «ПКиО Сосновый бор».

Галерея

См. также 
 Берёзовая роща
 У моря Обского
 Первомайский сквер

Примечания

Литература 
Энциклопедия Новосибирск. Парки Новониколаевска – Новосибирска. Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 2003. — 666 с. — ISBN 5-7620-0968-8.

Ссылки 
 Официальный сайт
 НГС.Новости. Новосибирские бизнесмены построили детский парк в Сосновом бору
 НГС.Новости. Трое новосибирцев строят в бору необычный аттракцион с лэндартом.
 НГС.Новости. Олег Рожков: «Мы работаем круглый год без выходных»
 Комсомольская правда. Новосибирский парк «Сосновый бор»: зелено, но дорого…

Сады и парки Новосибирска
Калининский район Новосибирска